Від початку музичної кар'єри в Греції греко-кіпріотського співака Міхаліса Хадзіянніса IFPI Greece сертифіковано 645 000 його альбомів та 170 000 синглів.

Студійні альбоми 

Усі альбоми, наведені нижче були випущені та потрапили у чарти Греції та Кіпру.

Концертні альбоми

Сингли

Перелік радіо-синглів 

 2008 — Emeis Oi Dyo San Ena
 2008 — I agapi pou meni
 2008 — Anaptiras
 2008 — Thalassa
 2008 — Parta ola dika sou
 2008 — Mh me koitas
 2009 — You Are More Than Beautiful
 2009 — Kati Leipei
 2009 — Kripse Me
 2009 — Anna
 2009 — Stin Leoforos Tis Agapis
 2009 — Eisai Edo (з Otherview)
 2010 — To Kalytero Psema
 2010 — Phila me
 2010 — Os Edo
 2010 — An M'agapas
 2010 — Stin Akri Tou Paradosiou
 2010 — Ela Konta
 2010 — To Kalokairi Mou
 2010 — An Einai Etsi H Agapi
 2011 — Mia Apo Ta Idia
 2011 — Anapoda
 2011 — Paidi Tis Vrohis
 2011 — S'Agapo
 2011 — Aksizo (з Юлією Каллімані)
 2012 — Tharros h Alitheia
 2012 — Plai Plai
 2012 — Treis Zois
 2012 — Oti Thes (Vasilias)
 2012 — S'agapo Se Miso
 2012 — Vroxi Ton Asterion (з Андріанною Бабалі)
 2012 — Kalinihta
 2012 — Se Ena Toiho (з Midenistis)
 2012 — Ellada Oikopedo (з Янніс Зуганеліс, Ставрос Булас)
 2013 — I agapi dinamomei

Саундтреки

Компіляції/Альбоми-присвяти

Примітки

Посилання 
 Дискографія співака на офіційному англомовному сайті

Хадзіянніс
Міхаліс Хадзіянніс